Windows NT 6.2 kan verwijzen naar vijf versies van Microsoft Windows:
 Windows 8
 Windows RT
 Windows Phone 8
 Windows Server 2012
 Xbox One OS